Die Prva Makedonska Liga 2019/20 war die 28. Saison der höchsten nordmazedonischen Spielklasse im Männerfußball. Sie begann am 11. August 2019 und endete am 11. März 2020.

Titelverteidiger war KF Shkëndija.

Modus 
Die zehn Mannschaften sollten jeweils viermal gegeneinander antreten. Der nach 36 Spieltagen Achtplatzierte sollte anschließend in einem Relegationsspiel gegen den Play-off-Sieger der zweiten Liga spielen. Die beiden Letzten sollten direkt absteigen.

Jedoch wurde wegen der COVID-19-Pandemie beschlossen, dass die Saison nach dem 23. Spieltag beendet wird. Demnach hat weder eine Relegation stattgefunden noch ist ein Team in die Vtora Liga abgestiegen.

Mannschaften

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 2. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)für Meisterschaft, UEFA-Cup Plätze, Relegation und Abstieg zählt der direkte Vergleich

Kreuztabelle

Weblinks 
 Tabelle auf soccerway.com

Einzelnachweise 

2019
Fußballsaison 2019/20